Walworth megye (Dél-Dakota)
Walworth megye (Wisconsin)